Las Lomas bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Las Lomas (Kalifornien), Census-designated-place im Monterey County, Kalifornien
 Las Lomas (Texas), Census-designated-place im Starr County, Texas

in Argentinien:
 Las Lomas (Belén), im Departamento Belén

in Mexiko:
 Las Lomas (Mexiko-Stadt), Stadtteil von Mexiko-Stadt

in Panama:
 Las Lomas (Panama)

in Peru:
 Las Lomas (Piura), Stadt in der Provinz Piura
 Distrikt Las Lomas, Distrikt in der Provinz Piura

Sonstiges:
 Las Lomas (Gebirgskette), Gebirgskette im Kings County, Kalifornien

Siehe auch:
 Lomas